Aceasta este lista celor 319 de comune din departamentul  Lot-et-Garonne din Franța.

 (CAA) Communauté d'agglomération Agen, creată în 2000.

Lot-et-Garonne